Pantin puede referirse a:

 Pantín (España), parroquia española del municipio de Valdoviño, provincia de La Coruña, Galicia.
 Pantin (Francia), comuna francesa del departamento de Sena-San Denis.